Федянин — русская фамилия; имеет женскую форму Федянина.
 
 Федянин, Андрей Анатольевич (род. 1973) — доктор физико-математических наук, профессор РАН, проректор МГУ.
 Федянин, Артём Александрович (род. 1994) — белорусский футболист.
 Федянин, Валерий Владимирович (1971—2017) — российский полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота, погибший в Сирии.
 Федянин, Николай Дмитриевич (род. 1956) — российский политик, мэр Таганрога в 2003—2012 годах.

Федянина 

 Федянина, Нина Архиповна — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор.